R4 (Azerbeidzjan)
 R4 (België), een ringweg in België
 R-4 (Montenegro), een regionale weg in Montenegro
 R-4 (Spanje), een radiale snelweg in Spanje
 R4 (flashgeheugen), een flashcard voor de Nintendo DS (Lite)